Медаль Бенджаміна Франкліна () або «Нагороди Інституту Франкліна» () — набір медалей за наукові й технічні досягнення, що вручається з 1998 року Інститутом Франкліна (Філадельфія, штат Пенсільванія, США).
 Медаль Бенджаміна Франкліна (Американське філософське товариство) () — нагорода від Американського філософського товариства, яку також називають «Медаль двохсотліття Бенджаміна Франкліна» (), вручається з 1906 року.
  () — нагорода від Королівського товариства мистецтв заснована у 1956 році в ознаменування 250-ї річниці від дня народження Бенджаміна Франкліна.

Див. також 
 Медаль Франкліна () — нагорода за наукові й технічні досягнення, яка вручалася з 1915 до 1997 року Інститутом Франкліна.
  — це щорічна нагорода, яка вручається Bioinformatics.org окремій особі, яка у своїй практиці сприяла вільному та відкритому доступу до матеріалів та методів, що використовуються у науках про життя ().